Agent wider Willen heißen die Filme
 Agent wider Willen (1980), US-amerikanische Spionagekomödie
 Agent wider Willen (1988), venezolanischer Kriminalfilm
 008 – Agent wider Willen, deutscher Kriminalfilm von Olaf Götz